V soubojích 36. ročníku České divize B 2000/01 se utkalo 16 týmů dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v srpnu 2000 a skončil v červnu 2001.

Kluby podle přeborů 
 Severočeský (8): FK Český lev Neštěmice, SK AssiDomän Štětí, FK Tatran Kadaň, FK Ústí nad Labem, SK Roudnice nad Labem, FK Litoměřice, AC Lučan Žatec,  Chemopetrol Litvínov
 Středočeský (4): SK Union Čelákovice, SK Benešov, SK Rakovník, FK Kaučuk Kralupy
 Pražský (4): TJ SK Satalice, SK Smíchov, SK Uhelné sklady Praha, SK Aritma Praha

Výsledná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 O pořadí klubů se stejným počtem bodů rozhodly vzájemné zápasy.

Externí odkazy 
 Česká Divize B (ČD-B) 2000/01, František Kopecký

Divize B
Fotbal v Česku v roce 2000
Fotbal v Česku v roce 2001